Такмичење у маратону за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 23. августа на улицама града са стартом и циљем испод Бранденбушке капије.

Учествовале су 73 такмичарке из 30 земаља. Оборен је један национални рекорд, шест личних и 22 рекорда сезоне (најбољих времена у текућој сезони) појединих такмичара.

Рекорди пре почетка такмичења 
15. август 2009.

Освајачице медаља

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 23. августа 2009. године у  11:15.

  ''Такмичарка Русије Наилија Јуламанова је завршила као 8. али је накнадно дисквалификована јер је на допинг тесту била позитивна.

Пролазна времена

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешније такмичарке једне екипе које су завршиле трку. Тај услов испунило је само 9 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати за Светски купа

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати маратона на сајту ИААФ

Маратон
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном